Joasaph, métropolite de Moscou de 1539 à 1542.
 Joasaph I, patriarche de Moscou de 1634 à 1640.
 Joasaph II, patriarche de Moscou de 1667 à 1672.